Miejscowości w Polsce:
 Tarchały Małe
 Tarchały Wielkie